Alcétas est le nom de plusieurs rois de Macédoine et d'Épire :
 Alcétas , roi de Macédoine qui règne vers 570 à 540 av. J.-C. ;
 Alcétas II, roi de Macédoine ;
 Alcétas , roi d’Épire qui règne de 390 ou 385 à 370 av. J.-C. ;
 Alcétas II, roi d’Épire qui règne de 313 à 307 av. J.-C. ;
Ce nom est aussi porté par un général macédonien :
 Alcétas, frère de Perdiccas, l'un des Diadoques, au 

Alcetas 01